Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2024 — 48-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который пройдёт в шведском городе Гётеборг с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Этот чемпионат станет седьмым для Швеции и первым в истории Гётеборга. Первоначально планировалось, что Гётеборг примет чемпионат 2022 года, однако из-за пандемии COVID-19 было принято решение, что он пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире, а Гётеборг проведёт турнир в 2024 году.

Страны-участницы 

Северная Америка
  — 1-место в 2023 году
  — 3-место в 2023 году

Европа
  — 5-место в 2023 году
 × — 4-место в 2023 году
  — 2-место в 2023 году

  — 8-место в 2023 году
  — 9-место в 2023 году
  — 7-место в 2023 году
  — 6-место в 2023 году
 ^ — 1-место в 2023 году в I дивизионе

 
 

 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата
 <div id="3">''^ = Квалифицировались как победители I дивизиона 2023 года
 остальные квалифицировались как участники чемпионата мира 2023 года

Арены

Примечания

Ссылки 

2023 год в хоккее
2024 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М1
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионаты мира в Швеции